Vela (Dolj), een gemeente in Dolj, Roemenië
Vela (satelliet), 12 Amerikaanse satellieten om kernexplosies vanuit de ruimte te detecteren
Zeilen (sterrenbeeld) of Vela, een sterrenbeeld in de Melkweg
Vela (geslacht), een geslacht van krabben
Vela (Guarda)